Фонтенбло:

 Фонтенбло — французская коммуна, расположенная в департаменте Сена и Марна в регионе Иль-де-Франс.
 Фонтенбло — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.
 Лес Фонтенбло
 Дворец Фонтенбло